Краная может означать:

 Краная — персонаж древнегреческой мифологии.
 Краная (остров) — остров в Греции.